Ejea de los Caballeros – commune d’Espagne
 Sociedad Deportiva Ejea – club espagnol de football